|}

 Примечания 

 См. также 
 Памятные монеты России
 Структура каталожного номера монет Банка России

 Ссылки 

 База данных по памятным и инвестиционным монетам

Списки памятных монет России по годам